John Charleton est un nom pouvant désigner:

 (1268-1353), chevalier médiéval anglais
 (mort en 1360), chevalier anglais
 (c. 1336-1374), chevalier médiéval anglais
 (1362-1401), baron anglais

Voir aussi

Charleton, John